Leon Kowalski (zm. 1896) – duchowny 
 Leon Kowalski (1882–1952) – działacz społeczny, drukarz, redaktor
 Leon Kowalski (1870–1937) – malarz i grafik